Sucuru – distrito do estado brasileiro da Paraíba
Sucurus – povo indígena extinto que habitava a Paraíba e Pernambuco
Rio Sucuru – um dos três formadores do rio Paraíba do Norte
Serra dos Sucurus – contraforte do planalto da Borborema

Desambiguações de topônimos